Compsobata är ett släkte av tvåvingar. Compsobata ingår i familjen skridflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skridflugor
Compsobata